James Ira Gurman, mais conhecido como Jamie Gillis (20 de abril de 1943 - 19 de fevereiro de 2010) foi um diretor e ator pornográfico norte-americano.

James também participou de produções de Hollywood, como no filme Nighthawks de 1981.

Prêmios
 1976: AFAA – Best Actor por The Opening of Misty Beethoven
 1977: AAFA – Best Actor por Coming of Angels
 1979: AAFA – Best Actor por Ecstasy Girls
 1982: AFAA – Best Supporting Actor por Roommates
 1984: XRCO – Best Kinky Scene por Insatiable II
 1987: XRCO – Best Actor por Deep Throat 2
 1987: XRCO – Best Supporting Actor por Babyface 2
 1989: AVN – Best Supporting Actor – Film for Pretty Peaches 2
 1989: XRCO – Best Actor por Second Skin
 1997: AVN – Best Actor – Film for Bobby Sox
 1999: AVN – Best Supporting Actor – Video for Forever Night
Hall da Fama da AVN
Legends of Erotica
Hall da Fama da XRCO

Ligações externas 
 

Mortos em 2010
Atores dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Mortes por câncer